Tammosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tammosaari (ö, lat 61,82, long 28,51), Södra Savolax, Nyslott, 
 Tammosaari (ö, lat 61,75, long 29,12), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar